Ibam-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Ibam-myeon, Yeongyang-gun, socken i Yeongyang-gun, Norra Gyeongsang, 
 Ibam-myeon, Jeongeup, socken i Jeongeup, Norra Jeolla,